Оскар Сергеевич Тарханов (настоящее имя Сергей Петрович Разумов, другие псевдонимы: Оскар Эрдберг, Оскар Таубе, Оскар Танин, он же Карио, он же Ян Чжу-Лай; , Одесса, Российская империя — 8 февраля 1938) — революционер, советский государственный деятель молодёжного комсомольского и пионерского движения в СССР, дипломат, разведчик.

Биография 
Родился в Одессе в семье инженера. Участвовал в скаутском движении, имел ранг скаутмастера.

В годы Гражданской войны — один из руководителей комсомольского подполья в Одессе, затем в Крыму. Был комиссаром боевой дружины Одесского губкома комсомола (1919).

В 1919—1920 годах — секретарь Крымского областного комитета КСМ, начальник военного отдела обкома, член Крымобкома ВКП(б), затем секретарь местного комитета ВКП(б) в Феодосии. В 1920–1921 годах работал в агитпропотделе Симферопольского укома РКП(б).

В 1921—1922 годах — заведующий отделом печати и секретарь ЦК РКСМ, один из учредителей издательства «Молодая гвардия». 14 сентября 1922 года утверждён председателем Центрального Бюро детских групп так называемой «Главквартиры ЮП при ЦК РКСМ». Вёл эту работу до июня 1923 года. Убежденный сторонник пионерской самостоятельности и самоуправления, разработал организационное положение о пионерской организации. Внес большой вклад в теорию и методику пионерской работы, по его докладу V съезд РКСМ принял концепцию «длительной игры в пионеров нового общества». По проблемам пионерского движения выступил на XIII съезде РКП(б). 

1924—1925 годах — член Исполкома КИМа и секретариата ЦК ВЛКСМ. В 1924 году избран Почётным комсомольцем, затем направлен в Ленинград заместителем секретаря парткома завода «Красный путиловец». В январе 1926 года «за участие в троцкистской группировке» ЦКК объявил ему выговор с «запрещением в течение одного года выполнять ответственную партработу».

В 1926—1927 годах – член группы советских политических советников в Китае. Участвовал в подготовке командных кадров китайской армии, изучал рабочее и крестьянское движение в стране, социальные условия жизни. После поражения Китайской революции возвратился в СССР через пустыню Гоби. Написал под разными псевдонимами несколько книг об этом периоде.

В декабре 1927 года на 15-м съезде ВКП(б) «за участие в троцкистско-зиновьевском антипартийном блоке» исключен из партии. Работал инспектором Астраханского губернского отдела народного образования. В ноябре 1928 года  ЦКК восстановил его в рядах ВКП(б).

После восстановления в партии работал в Казани заместителем заведующего агропромышленным отделом Татарского обкома ВКП(б).

В 1930—1932 годах — слушатель Института красной профессуры.

В 1932—1935 годах — помощник начальника разведывательного (IV) отдела штаба Отдельной Дальневосточной армии в Хабаровске.

В 1935—1937 годах — второй советник Полпредства СССР в Монголии.

12 июня 1937 года арестован, исключён из партии. 8 февраля 1938 года расстрелян. 4 августа 1956 года посмертно реабилитирован.

Библиография 
 X-й международный юношеский день: (Доклад на собрании активных работников Московской организации РЛКСМ. 21 августа 1924 г. / О. Тарханов. — [Москва]: Молодая гвардия, 1924. — 62 с. — (Библиотека комсомольца; № 5а).
 Итоги IV Мирового конгресса КИМ'а / О. Тарханов. — Москва ; Ленинград: Молодая гвардия, 1924. — 62, [1] с. 
 Что такое РЛКСМ и обязанности комсомольца. (Ленинскому призыву) / О. Тарханов. — Одесса: Молодая гвардия, 1924. — 47 с.
 Очерки истории К.И.М. / О. Тарханов. — Москва; Ленинград: Мол. гвардия, 1925-. - 24 см.
 Комсомольским новичкам / О. Тарханов. — 5-е изд. — Москва; Ленинград: Молодая гвардия, 1925. — 59, [2] с.; 18 см. — (Первый круг чтения комсомольца; № 1).
 Очерк социально-экономической структуры провинции Гуанси // Кантон. – 1927. – № 10. – С. 79-160.
 Китайские новеллы / Оскар Эрдберг. — [Москва]: Молодая гвардия, 1929 (тип. «Эмес»). — 166, [2] с.
 Мы куем мечи: Китайские новеллы / О. Эрдберг; Рис. Н. Вышеславцева. — [Москва]: Московский рабочий, [1929]. — 41 с.: ил.; 31 см. — (Роман-газета; № 24 (54). 1929 г.).
 Советское движение в Китае // ПК. – 1931. – № 6/7. – С. 3-52 (совм. с Е. С. Иолком).
 Аграрный вопрос в колониальной революции / О. Тарханов ; Под ред. П. Мифа ; Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики. Колониальный сектор. — Москва: Партиздат, 1932 (тип. "Красный пролетарий"). — Обл., 288 с.
 Японские империалисты в Шанхае / Ян Чжу-Лай ; Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики Комакад. Колониальный сектор. — Москва: Парт. изд-во, 1932 (тип. «Образцовая»). — Обл., 80 с.
 Военно-Фашистское движение в Японии / О. Танин и Е. Иоган ; предисловие К. Радека. — Москва: Партиздат, 1933. — XVI, 270, [2] с.
 Когда Япония будет воевать: Пер. с англ. / Е. Иоган, О. Танин. — Москва: Соцэкгиз, 1936 (17 ф-ка нац. книги треста "Полиграфкнига"). — Переплет, 237, [2] с.
 Секки: [«Красное знамя» — центр. орган ком. партии Японии] / Оскар Эрдберг; Худож.: Горбунов. — Хабаровск: изд-во и тип. Дальпартиздата, 1934. — Обл., 39 с.

Источники 
 Рыбкин О. Очерки по истории ВЛКСМ. На заре движения. — М., 1931.
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. – М., 2012, с. 753.

Примечания

Ссылки 
 Тарханов Оскар Сергеевич, краткая биография
 И. В. Сталин «О ПРОТИВОРЕЧИЯХ В КОМСОМОЛЕ» 3 апреля 1924 г.
 Лидеры детского пионерского движения СССР

Члены Крымского обкома КПСС
Революционеры России
Репрессированные в СССР
Разведчики СССР
Секретари ЦК ВЛКСМ
Посмертно реабилитированные в СССР
Руководители Всесоюзной пионерской организации
Казнённые в 1938 году